Македонский референдум по независимости () прошёл 8 сентября 1991 года для одобрения объявления Македонией независимости от Социалистической Федеративной Республики Югославия. На нём был задан вопрос:

Вы за суверенное и независимое государство Македония, с правом заключения союза суверенных югославских государств?

За независимость высказалось подавляющее число избирателей (96,4 %) при явке 76 %.

Досрочное голосование проводилось в США, Канаде и Австралии, где проживали крупные национальные диаспоры. Все политические лидеры Македонии призывали к голосованию. Тем не менее, албанское население бойкотировало референдум, рассматривая себя угнетённым меньшинством.

Результаты 

Уже вечером в день голосования 8 сентября 1991 года в столице Македонии Скопье на площади Иосип Броз Тито (сейчас ) председатель избирательной комиссии референдума объявил первые результаты по которым Македония проголосовала за независимость. Президент Киро Глигоров выступил с поздравлением граждан и гражданок свободной, суверенной и независимой Македонии.

Примечания 

Референдумы 1991 года
Выборы в Северной Македонии
1991 год в Северной Македонии
Македония